Tellurium kommer af tellus – jorden. Tellurium har flere betydninger:
 Tellurium (mekanisme)
 Tellurium (grundstof)